

Miejscowość w Polsce
 Łuka – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. szczycieńskim, w gminie Rozogi
 Łuka – nieistniejąca wieś w woj. podlaskim, w pow. hajnowskim, w gminie Narewka

Miejscowości na Białorusi 
 Łuka – agromiasteczko w obwodzie brzeskim, w rejonie kobryńskim, w sielsowiecie Ostromecz
 Łuka – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie stolińskim, w sielsowiecie Glinka

Lokalizacje na Litwie 
 Łuka – jezioro na Litwie, na wschód od miejscowości Troki

Miejscowości na Ukrainie 
 Łuka (Лука) – wieś w  obwodzie chmielnickim, w rejonie jarmolinieckim
 Łuka – wieś w obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie horodeńskim
 Łuka – wieś w  obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie kałuskim
 Łuka – wieś w obwodzie lwowskim, w rejonie złoczowskim
 Łuka – wieś w  obwodzie tarnopolskim, w rejonie monasterzyskim

Osoby 
 Łuka Pawłyszyn – ukraiński oficer
 Leon Jan Łuka – polski archeolog
 Piotr Łuka – polski siatkarz 
 Radosław Łuka – polski kompozytor muzyki filmowej oraz gitarzysta basowy
 Wiesław Łuka – polski prozaik, reportażysta, krytyk literacki i scenarzysta filmowy
 Wojtek Łuka – polski artysta, malarz, plastyk, grafik

Inne 
 Łuka – gromada

Zobacz też 
 Nowa Łuka